Шейнін (Шейніна) — єврейське прізвище (від жіночого імені Шейна). Відомі носії:
Шейнін
 Шейнін Лев Романович (1906—1967) — радянський юрист, письменник і кіносценарист.
 Шейнін Єгошуа Павлович (1890—1948) — український і єврейський хоровий диригент, композитор, педагог, член Музичного товариства імені Миколи Леонтовича.
Шейніна
 Шейніна Лідія Григорівна — російський кінорежисер.
 Шейніна Олена Яківна (нар. 1965) — сучасна дитяча письменниця, публіцистка, культуролог.

Примітки 

Єврейські прізвища